

Biografia
Di estrazione musicista, frequenta nel 1982 l'IPIALL (la scuola internazionale di liuteria di Cremona). Inizia l'attività di liutaio negli anni ottanta come costruttore di chitarre elettriche e semi elettriche. Nel settembre del 1988 fonda ad Imola la Frudua Guitar Works, inizialmente come laboratorio per riparazioni di strumenti. In seguito si specializza nella produzione di chitarre e bassi artigianali.

Nel giro di una decina d'anni costruisce strumenti per alcuni noti musicisti italiani e stranieri, tra i quali Andrea Fornili degli Stadio, David Rhodes (per i tour di Peter Gabriel), Jimmy Earl, Andrea Braido (del quale sarà fornitore esclusivo, e che suonerà le chitarre durante il tour Gli spari sopra di Vasco Rossi), i Nomadi, Giorgio Cocilovo, Paolo Costa, Faso, Marco Cravero, Massimo Varini (che li suonerà con Nek e Gianluca Grignani), Thomas Dill, Riccardo Fioravanti e altri musicisti.

Nel 2003 riduce la produzione italiana di strumenti a corda limitandola a pochi esemplari all'anno costruiti su commissione, prevalentemente di collezionisti, per dedicarsi alla produzione di amplificatori artigianali, con il marchio The Valve.

Nel 2009 crea la linea di chitarre e bassi Frudua Direct Deal, azienda italiana che replica artigianalmente gli strumenti Frudua Guitar Works con produzione in Corea e vendita diretta a prezzi contenuti, e altri tre marchi: Tuscany Guitars, Exlusive Guitars e Vibe Amplification.

Collegamenti esterni

Costruttori di chitarre